Latina – miasto we Włoszech, w regionie Lacjum
 Prowincja Latina – prowincja we Włoszech
 Latina (stacja kolejowa) – stacja kolejowa w Latinie, w regionie Lacjum, we Włoszech
 Elektrownia jądrowa Latina – pierwsza włoska elektrownia jądrowa
 Baia e Latina – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania
 Cisterna di Latina – miasto i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum
 Valle Latina – region geograficzny i historyczny we Włoszech, położony na południe od Rzymu
 Villa Latina – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum
 Latina (Madryt) – jeden z 21 dystryktów wchodzących w skład Madrytu
 Latina – singel Emmy Marrone

 Latina lingua − trzynaste motu proprio papieża Benedykta XVI wydane 10 listopada 2012
 Patrologia Latina – zbiór pism ojców Kościoła i innych autorów chrześcijańskich piszących po łacinie
 Vetus latina – zbiorcza nazwa grupy łacińskich przekładów Pisma Świętego
 Via Latina – starożytna droga rzymska o długości około 216 km, prowadząca z Rzymu do Kapui